

Legge
Visto censura – provvedimento adottato per evitare che minorenni usufruiscano di opere il cui contenuto sia considerato inadatto

Musica 
Vietato ai minori – album di Ivan Cattaneo
Vietato ai minori di 18 anni? – album dei Jumbo

Cinema
Vietato ai minori – film del 1992 diretto da Maurizio Ponzi

Letteratura 
Vietato ai minori, romanzo di Laudomia Bonanni del 1975